Jenkins Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Jenkins Township, du comté de Marshall en Iowa ;
 , du comté de Crow Wing dans le Minnesota ;
 Jenkins Township, du comté de Barry dans le Missouri ;
 , du comté de Luzerne en Pennsylvanie.

Homonymie de townships